А́дам Но́вак (,  28 вересня 1963, Познань) — польський гітарист, співак, автор текстів, лідер гурту «Раз, Два, Тши».
Закінчив гастрономічний технікум.

Доробок 
 «Czy te oczy moga kłamać»
 «Idź swoją drogą»
 «Jeszcze w Zielone Gramy»
 «Jutro możemy być szczęśliwi»
 «Kołysanka dla okruszka»
 «Nazywaj rzeczy po imieniu»
 «Nie będziemy»
 «Oczy tej małej»
 «Jesteśmy na wczasach»
 «Piosenka Starych Kochanków»
 «Pod niebem pełnym cudów»
 «Sufit»
 «W wielkim mieście»
Записав одну пісню з Ельою Адамяк.

Примітки

Джерела 
 Adam Nowak

Посилання 
 Wybrane fragmenty pracy magisterskiej Marka Jankowskiego "Raz, Dwa, Trzy - Monografia zespołu" 

Польські співаки
Уродженці Познані